Панде Георгиев Мазнейков е български революционер, деец на Вътрешната македоно-одринска революционна организация.

Биография 
Панде Мазнейков е роден през 1871 година в град Струмица, тогава в Османската империя. През 1898 година се присъединява към ВМОРО, а от 1903 година е член на революционния комитет в Струмица. Участва в сражения с четата на брат си Коста Мазнейков в Смърдеш планина през същата година. През 1905 година е делегат на Струмишкия конгрес на ВМОРО (1905), но скоро след убийството на Иван Тодев в Едрениково избухва афера, при която Панде Мазнейков е арестуван и осъден на 101 години затвор в Еди куле. Част от присъдата излежава в Адена кале, а след Младотурската революция от юли 1908 година е амнистиран. След завръщането си подновява революционната дейност и през 1911 - 1912 година е председател на революционния комитет в Чифлико. Участва в Балканските войни като доброволец в Македоно-одринското опълчение, служи във 2-а отделна партизанска рота на Христо Чернопеев и е носител на два ордена. 

На 27 февруари 1943 година, като жител на Градошорци, подава молба за българска народна пенсия, която е одобрена и пенсията е отпусната от Министерския съвет на Царство България.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМОРО
Македоно-одрински опълченци
Родени в Струмица